Tenisowy turniej WTA Moorilla Hobart International 2009 odbył się w dniach 11 - 17 stycznia w australijskim Hobart na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 170 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Australii